Еміліо Корре́а:
 Еміліо Корреа ( 1953) — кубинский боксер, олімпійський чемпіон 1972
 Еміліо Корреа ( 1985) — кубинський боксер, срібний олімпійський призер 2008.